El término Revolución húngara o Revolución de Hungría puede referirse a:

 La Revolución húngara de 1848, en que los húngaros se rebelaron contra la dominación de los Habsburgo.
 La Revolución húngara de 1919.
 La Revolución húngara de 1956, en que los húngaros se rebelaron contra el gobierno estalinista impuesto por la Unión Soviética